Bates Motel může být:
 Bates Motel (film) – americký film Richarda Rothsteina, spin-off filmu Psycho
 Batesův motel (v originále Bates Motel) – americký televizní seriál vysílaný od roku 2013, prequel filmu Psycho
 Bates Motel (kůň) – americký závodní kůň